Пере́рва — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги в Москве, станция линии МЦД-2. Находится в границах станции Люблино-Сортировочное в её парке Люблино-Южное. Расположен на границе районов Марьино и Печатники (микрорайон Курьяново).

История 
Открыта в 1894 году. Названа по известной с XVI в. слободе Перервинского монастыря. Топоним по исторической местности в излучине Москвы-реки: перерва означает «промой, новое русло».

Сообщение 

Имеется прямое беспересадочное сообщение на Рижское направление. Пассажирское сообщение осуществляется электропоездами постоянного тока. На станции останавливаются все пригородные поезда, кроме экспрессов. Беспересадочное сообщение осуществляется на север до станции Волоколамск и на юг до станции Тула-1-Курская.

До 2007 года платформа являлась конечной для электропоезда маршрута Нахабино — Перерва (с 2007 г. маршрут продлён до Подольска). С 21 ноября 2019 года в связи с открытием МЦД-1 транзитное движение с Курского на Смоленское направление приостановлено.

Характеристика 
Состоит из двух боковых платформ. Билетная касса расположена на платформе «к Москве». Не оборудован турникетами.

Рядом расположено моторвагонное депо Перерва, обслуживающее Курское и Рижское направления МЖД.

Наземный общественный транспорт

Железнодорожная катастрофа 1930 года 

В 1930 году на платформе произошла одна из самых обсуждаемых в то время катастроф. В ночь с 7 на 8 сентября из-за целого стечения нарушений у платформы столкнулись два пассажирских поезда. В крушении погибли 16 человек, и 46 были ранены. Уже через день Демьян Бедный напишет стихотворение «Перерва», где в жёсткой форме критиковал сложившийся в стране строй. За это произведение писателя самого подвергли жёсткой критике. Даже Сталин писал:

В чём существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика недостатков жизни и быта СССР, критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлёкши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее. …Такова Ваша «Перерва», которую прочитал сегодня по совету т. Молотова.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Марьино
Печатники
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-2